Осадца Михайло (композитор)
 Осадца Михайло (мовознавець)